Караеспе — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Караеспе — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Караеспе — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.